

Cinema 
 Palo Alto – film del 2007 diretto da Brad Leong
 Palo Alto – film del 2013 diretto da Gia Coppola

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Palo Alto – città della California
 East Palo Alto – città della California
 Palo Alto – comune della Pennsylvania, nella Contea di Schuylkill
 Palo Alto – città fantasma del Mississippi
 Palo Alto – città del Texas, nella Contea di Nueces
 Palo Alto – area non incorporata della Virginia, nella Contea di Highland
 Palo Alto – area non incorporata della Louisiana, nella Parrocchia di Ascension
 Contea di Palo Alto – contea dell'Iowa

Messico
 Palo Alto – città dello Stato di Aguascalientes

Letteratura 
 In stato di ebbrezza (Palo Alto) – romanzo scritto da James Franco

Musica 
 Palo Alto – brano musicale dei Radiohead

Altro 
 Xerox Palo Alto Research Center – divisione ricerche della Xerox Corporation
 Battaglia di Palo Alto – battaglia della guerra messico-statunitense